Наухатько - фамилия:

 Наухатько, Александр Корнеевич (род. 1940) — советский и украинский тренер, Заслуженный тренер Украины.
 Наухатько, Анна Михайловна (1925—2005) — колхозница, Герой Социалистического Труда.